Shavers ist der Familienname folgender Personen:
 Charlie Shavers (1917–1971), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 China Shavers (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Earnie Shavers (1944–2022), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Shaver
 Shavers Fork